Поняття Марат може бути пов'язане з:
 Марат — чоловіче ім'я.

Персоналії 
 Жан-Поль Марат — французький революціонер.

Інше 
 Російський лінкор Петропавловськ 31 березня 1921 року був перейменований в «Марат» на честь Жана-Поля Марата.